En Pologne, Duszniki peut désigner :

 Duszniki, une gmina dans la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Duszniki, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;

 Duszniki, un village de la voïvodie de Łódź ;

 Duszniki-Zdrój, une ville de la voïvodie de Basse-Silésie.